Барио ел Калварио има више значења:

 Барио ел Калварио (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио ел Калварио (Хилозинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио ел Калварио (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику